Omoto bezeichnet:
 Ōmoto, japanische Religion
 Omoto-dake: jap. , höchster Berg der japanischen Insel Ishigaki

Omoto ist der Familienname folgender Personen:
 Kei Omoto (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Luka Omoto (* 1973), brasilianisch-deutsche Schauspielerin
 Patilah Omoto (* 1995), kenianischer Fußballspieler